Focas puede hacer referencia a:

 Phocidae, familia de mamíferos pinnípedos marinos llamados «focas».
 La caza de focas, actividad consistente en la obtención de recursos a partir de focas.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Focas (cráter), cráter lunar.
 Focas (cráter marciano).
 Farallones Focas, grupo de pequeñas islas e islotes en la Antártida.

También, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Bardas Focas (f. 989), militar bizantino.
 Familia Focas, familia aristocrática bizantina.
 Focas (emperador) (547-610), emperador bizantino entre los años 602 y 610.
 Nicéforo II Focas (912-969), emperador bizantino entre los años 963 y 969
 Focas de Sinope (-303), jardinero de la región romana de Paflagonia (hoy Turquía).
 Jean Focas (1909-1969), astrónomo greco-francés.
 León Focas el Viejo, general bizantino.

Además, puede referirse a:

 Columna de Focas, monumento dedicado al emperador Flavio Nicéforo Focas Augusto.

Enlaces externos